Простори — літературний український журнал

Простори — село, Кваркенський район, Оренбурзька область
 Простори — селище, Мелекеський район, Ульяновська область